Skender Beg, Skenderbeg oder Skanderbeg steht für folgende Personen:

 Skanderbeg (1405–1468), albanischer Fürst, Militärkommandeur und Nationalheld
 İskender Bey (1434–1504), osmanischer Heerführer
 Skanderbeg Crnojević († 1530), montenegrinischer Adeliger
 Antoni Aleksander Iliński (1814–1861), polnisch-osmanischer Offizier und General

Siehe auch:
 Iskander
 İskender